Predicação verbal (ou transitividade verbal) — em gramática, se refere ao tipo de complemento verbal; os verbos, que não são verbos de ligação, podem ser intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos ou transitivos diretos ou indiretos, conforme tenham (ou não) objeto direto ou indireto;
 Relação transitiva (ou relação de transitividade) — em teoria dos conjuntos, propriedade de relações binárias; uma relação é transitiva quando (a R b) e (b R c) impliquem em (a R c);
 Propriedade de garfos na teoria dos grafos, ver automorfismo de grafos.
 Causalidade — em filosofia, a causa cuja ação transita de um sujeito a um objeto distinto dele, por oposição a uma causa imanente

Ver também 
 Conjunto transitivo
 Fecho transitivo

Desambiguação